Das Saudi International 2009 fand vom 11. bis 18. Dezember 2009 in al-Chubar, Saudi-Arabien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Kategorie Super Series. Es war mit 250.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Karim Darwish, der nicht erneut antrat. Das Endspiel gewann Ramy Ashour gegen Nick Matthew mit 11:7, 7:11, 11:9, 9:11 und 11:8.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Naif Aburegah einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage (englisch)

PSA World Tour 2009/10
2009